Raspad Kraljevine Jugoslavije
Raspad SFRJ